

Personnes 
 Mondor (acteur)
  (1925-2010), propriétaire american d'une équipe de baseball ;
  (1922-2001), illusionniste australien ;
 Colleen Mondor, collaboratrice du webzine littéraire anglophone   ;
 Émilie Mondor (1981-2006), athlète olympique canadienne ;
 Henri Mondor (1885-1962), chirurgien, historien de la médecine et écrivain français ;
 , personnage de Too Many Cooks, roman Nero Wolfe de l'écrivain american Rex Stout.

Autres usages 
 Maladie de Mondor, décrite par Henri Mondor
 Centre hospitalier universitaire Henri-Mondor, nommé en hommage à Henri Mondor
 Place Henri-Mondor, nommée en hommage à Henri Mondor
 Glacier Mondor en Antarctique